The Hills – serie televisiva
 The Hills – singolo di The Weeknd del 2015
 The Hills – villaggio del Texas (Stati Uniti d'America)